Rubinstein är ett vanligt efternamn bland ashkenazer. Namnet är mest förekommande i USA och Israel.
 Anton Rubinstein (1829–1894), kompositör
 Ariel Rubinstein, nationalekonom
 Arthur Rubinstein (1887–1982), pianist
 Gillian Rubinstein, författare
 Helena Rubinstein, skönhetsexpert och affärskvinna
 Ida Rubinstein, ballerina och mecenat
 Joseph Rubinstein, pianist
 Lev Rubinstein, poet
 Nikolaj Rubinstein, pianist
 Susanna Rubinstein, psykolog
 Zelda Rubinstein, skådespelerska

Källor

Jiddisch-efternamn